Camper – mezzo di trasporto dotato di motore e sistema di guida autonomo allestito permanentemente in modo da permettere il soggiorno dei suoi occupanti, anche detto autocaravan
 Camper – album di Roberto Vecchioni del 1992
 Camper – album di Franco Simone del 1994
 Camper – programma televisivo di RAI 1 in onda dal 6 giugno 2022 al 2 settembre 2022.